Пьянково — деревня в Невьянском городском округе Свердловской области России к северу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 30 км к востоку от окружного и районного центра — города Невьянска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 34 км. Ближайшие населённые пункты — сёла Аятское и Шайдуриха.

Население 
По переписи 2010 года постоянное население — 30 человек, из них 15 мужчин и 15 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (81 %).

Долговременная динамика численности населения:

История 
В XIX веке деревня входила в состав Аятской волости Екатеринбургского уезда, в 1869 году называлась деревней Шалаи (также Поликовой). Согласно подворной переписи 1887 года население деревни состояло из 120 жителей (60 мужчин и 60 женщин), проживавших в 27 дворах. Грамотными были только 6 мужчин, учащихся — 2. Промышленных заведений и торговых лавок в деревне Пьянково не имелось.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа